Lauter (von althochdeutsch luttar, „klar, hell“ und aha, „Wasser“) ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gemeinde:
 Lauter (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Bamberg, Bayern

Ortsteile:
 Lauter (Burkardroth), Ortsteil des Marktes Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Lauter (Laubach), Ortsteil der Stadt Laubach, Landkreis Gießen, Hessen
 Lauter (Lauter-Bernsbach), Ortsteil der Stadt Lauter-Bernsbach im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Lauter (Suhl), Ortsteil der Stadt Suhl, Thüringen
 Lauter (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Gewässer:
 Alte Lauter (Lauter) – siehe unten → Lauter (Baunach)
 Alte Lauter (Rhein) – siehe unten → Lauter (Rhein)
 Bergwiesenlauter – siehe unten → Lauter (Neckar)
 Degenfelder Lauter – siehe unten → Lauter (Fils)
 Dürre Lauter – siehe unten → Lauter (Hasel)
 Gächinger Lauter, linker Zufluss der Lauter (Donau) oder Großen Lauter vor Gomadingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Goldene Lauter – siehe unten → Lauter (Hasel)
 Große Lauter – siehe unten → Lauter (Donau)
 Kleine Lauter – siehe unten → Lauter (Blau)
 Lange Lauter – siehe unten → Lauter (Hasel) und Lauter (Neckar)

 Lauter (Baunach), rechter Zufluss der Baunach in der Stadt Baunach, Landkreis Bamberg, Bayern;entsteht vor Pettstadt, Gemeinde Kirchlauter, Landkreis Bamberg, Bayern; mit zwei kurzen Quellbächen und einem Zufluss:
 Lauter, rechter Hauptstrang-Oberlauf aus Köslau, Stadt Königsberg in Bayern, Landkreis Hassberge
 Lauter, linker Nebenstrang-Überlauf vom Berg Stachel an der Gemeindegrenze zur Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Alte Lauter (Lauter), linker Zufluss in Kirchlauter, Landkreis Haßberge, Bayern
 Lauter (Blau), auch Kleine Lauter, linker Zufluss der Blau in Herrlingen, Gemeinde Blaustein, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Lauter (Donau), auch Große Lauter, linker Zufluss der Donau bei Lauterach, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Lauter (Fils), rechter Zufluss der Fils in Süßen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg;mit einem Oberlauf und einem Zufluss:
 Degenfelder Lauter, anderer Oberlaufname
 Weißensteiner Lauter, linker Zufluss beim Stadtteil Weißenstein von Lauterstein
 Lauter (Glan), auch Waldlauter, rechter Zufluss des Glans bei Lauterecken, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Lauter (Glatt), rechter Zufluss der Glatt in Glatten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Lauter (Hasel), Quell- bzw. Nebenfluss der Hasel mit den Armen Lange Lauter, Dürre Lauter, Goldene Lauter in Thüringen
 Lauter (Itz), teils auch Lauterbach, rechter Zufluss der Itz in der kreisfreien Stadt Coburg, Oberfranken, Bayern

 Lauter (Murr), auch Spiegelberger Lauter, rechter Zufluss der Murr bei Sulzbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Lauter (Neckar), auch Lenninger Lauter, rechter Zufluss des Neckars bei Wendlingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg;mit folgenden Oberläufen und Zuflüssen vor Oberlenningen, alle zumindest teilweise in der Gemeinde Lenningen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg:
 Schwarze Lauter, linker Nebenstrang-Oberlauf von der Lauterquelle bei Schlattstall her
 Weiße Lauter, rechter Hauptstrang-Oberlauf vom Lauterursprung bei Gutenberg her
 Bergwiesenlauter, linker Zufluss nach dem Zusammenfluss sowie linker Teilungsarm der Schwarzen Lauter
 Kleine Lauter (Lauter), linker Teilungslauf von Brucken, Gemeinde Lenningen bis Owen
 Lauter (Rems), linker Zufluss der Rems in Mögglingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lauter (Rhein) – drei Zuflüsse des Oberrheins; flussabwärts:
 Alte Lauter (Rhein), linker Zufluss kurz vor Neuburg, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Lauter (Rhein, Neuburg), auch Wieslauter, linker Zufluss aus dem Pfälzer Wald bei Neuburg, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Lauter (Rhein, Gernsheim), im Unterlauf Winkelbach, rechter Zufluss aus dem Odenwald bei Gernsheim, Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Lauter (Riß), rechter Zufluss der Riß bei Degernau, Gemeinde Ingoldingen, Baden-Württemberg
 Lauter (Schlitz), linker Oberlauf der Schlitz aus dem Vogelsberg, Bad Salzschlirf, Landkreis Fulda, Hessen
 Lauter (Thulba), linker Zufluss der Thulba bei Markt Oberthulba, Landkreis Kissingen, Bayern
 Lauter (Wetter), rechter Zufluss der Wetter in Wetterfeld, Stadt Laubach, Landkreis Gießen, Hessen

 Lenninger Lauter – siehe oben → Lauter (Neckar)
 Schwarze Lauter – siehe oben → Lauter (Neckar)
 Spiegelberger Lauter – siehe oben → Lauter (Murr)
 Waldlauter – siehe oben → Lauter (Glan)
 Weiße Lauter – siehe oben → Lauter (Neckar)
 Weißensteiner Lauter – siehe oben → Lauter (Fils)
 Wieslauter – siehe oben → Lauter (Rhein)

Lauter ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Lauter (geb. Wilser; 1847–1926), Präsidentin der Badischen Rot-Kreuz-Schwesternschaft
 Ants Lauter (1894–1973), estnischer Schauspieler, Theaterdirektor und Pädagoge
 Ed Lauter (1938–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Emma Lauter (1838–1926), deutsche Schriftstellerin
 Ernst August Lauter (1920–1984), deutscher Physiker
 Gerhard Lauter (1950–2022), deutscher Verwaltungsjurist

 Herbert Lauter, Professor für Verfahrenstechnik an der Fachhochschule Aachen
 Josef Lauter (* 1936), Fachdidaktiker für Mathematik und Hochschullehrer
 Karl Theodor Lauter (1906–1943), deutscher Archivar 
 Kristin Lauter (* 1969), US-amerikanische Mathematikerin
 Margarete Lauter (1952–2004), deutsche Kunsthändlerin und Galeristin
 Ludwig von Lauter (1855–1929), preußischer General der Artillerie
 Maurus Lauter († 1662?), deutscher Benediktiner und Abt
 Rainer Lauter, deutscher Kameramann
 Rolf Lauter (* 1952), deutscher Museumsleiter und Kulturmanager

 Wolfgang Lauter (* 1946), deutscher Grafik-Designer, Fotograf und Künstler
 Wolfgang Müller-Lauter (1924–2001), deutscher Philosoph

Siehe auch:

 Alte Lauter
 Läuter
 Lautern
 Läutern
 Lauterach
 Lauterbach
 Lautergraben
 Läuterle, rechter Zufluss der „Großen“ Lauter (zur Donau) bei Wasserstetten, Gemeinde Gomadingen, Landkreis Reutlingen, Baden-WÜrttemberg
 Lauterquelle
 Lautertal
 Lauterursprung
 Lutter, sprachliche Abwandlung von Lauter und häufiger Bachname